"Miragem" es una canción de la cantante brasileña Gaby Amarantos, compuesta por Pablo Bispo, Umberto Tavares, Jefferson Junior, Bruno Caliman y Veloso Dias. Fue lanzada el 2 de noviembre de 2018 junto con su videoclipe.

Videoclip

Historia 
El video musical cuenta la historia de un hombre perdido en un desierto. Cuando el niño encuentra un oasis en el desierto, comienza a talar algunos árboles para conseguir unos cocos, lo que enfurece a un ente de la naturaleza, interpretado por Gaby. Empieza la música y el niño sigue la canción hasta el río del oasis, donde hay indígenas tocando la canción en canoas y en el centro está Gaby interpretando una sirena, quien atrae al hombre. Las escenas cambian y el niño conoce el pueblo indígena en el que Gaby hace de habitante. En el coro de la canción, se revela que todo el oasis es un espejismo creado por Gaby, quien esta vez interpreta a una deidad con vestimenta de inspiración egipcia que provoca una tormenta de arena. En la segunda parte de la canción también se revela que la indígena quería atraer al niño para quemarlo vivo por haber deforestado el espacio que habita su pueblo, mientras que la sirena quería atraerlo con la intención de comer. Al final, Gaby perdona al niño y este huye desesperadamente del oasis.

Inspiraciones 
El video musical fue grabado en tres lugares diferentes. Los lugares elegidos por Gaby fueron Dunas de Genipabu (RN), partes de la Selva Amazónica (PA) y parte de la caatinga del Nordeste de Brasil (MA). La historia y la estética del video se inspiraron en la leyenda brasileña de Iara, una deidad de origen indígena que atraía a los hombres al fondo de los ríos para matarlos, además de que Gaby ya reveló que se inspiró directamente en el video de "Dark Horse", de Katy Perry y Juicy J, para algunas escenas.

Referencias 

Forró
Canciones de 2018
Sencillos de 2018
Canciones en portugués